Сарматское море:

 Сарматское море — в палеогеографии древнее море, существовавшее 14—10 млн лет назад на территории от Паннонского моря до Аральского моря c островами Крым и Кавказ.
 Сарматское море — античное название Балтийского моря, и иногда Чёрного моря.

Примечания